Hrvatska:
Selnik (Maruševec), naselje u općini Maruševec
Selnik (Ludbreg), gradsko naselje Ludbrega